Термин логография может обозначать:
 Логография (Логосография) — логограмматическая система письменности, в которой один символ (графема) может обозначать целое слово (морфему), а не только произносимый звук (фонему).
 Логография — типографская система, изобретённая в конце XVIII века Хенри Джонсоном () и использованная для печати первых номеров газеты «The Times».

См. также 
 Логографы